DSP se poate referi la

 Digital Signal Processor
 Direcția de Sănătate Publică